

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Gródek Nowy – wieś w woj. mazowieckim, w pow. pułtuskim, w gminie Obryte
 Gródek Nowy – część wsi Gródek w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Policzna

Zobacz też 
 Nowy Gródek